Format se može odnositi na više oblasti.

 Hemija
 Format, ili formijat (metanoat), je jon CHOO− ili HCOO− (mravlja kiselina minus jedan hidrogen jon). To je najjednostavniji karboksilatni anjon.

 Muzika
 DJ Format je hip-hop umetnik
 Format je muzička grupa
 Format album grupe AZ

 Računarstvo
 Format je komanda u većini računarskih operativnih sistema
 Format je funkcija u mnogim programskim jezicima (na primer C/C++, Lisp)
Format fajla
 ACE je format kompresije fajlova koga je razvila e-merge GmbH. ACE nudi bolju kompresiju od ZIP formata.
 UDF je format za čuvanje podataka na optičkim medijima.
 ZIP je popularan format za kompresiju fajlova.